Центурион:

 Центурион — командир центурии в римской армии.
 «Центурион»  — британский танк второй половины 1940-х годов.
 «Центурион» — британский художественный фильм 2010 года.
 «Карта Центурион» — кредитная карта компании American Express.
 Centurion — немецкая компания, производитель велосипедов.
 Centurion: Defender of Rome — компьютерная игра в жанре стратегии.

См. также 
 Сентурион